Sicario (película) puede referirse a:

 Sicario, película de Venezuela dirigida en 1994 por José Ramón Novoa.
 Sicario, película de Estados Unidos dirigida en 2015 por Denis Villeneuve.
 Sicario: Day of the Soldado, película de Estados Unidos dirigida en 2018 por Stefano Sollima.